La Karaliaus Mindaugo taurė 2017, o Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 12ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (la 2ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Lietuvos krepšinio lyga 2016-2017. 

Žalgiris
Lietkabelis
Lietuvos rytas
Vytautas

Neptūnas
Pieno žvaigždės
Juventus
Dzūkija

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2016-2017

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile